Giggenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Giggenbach (1906–1980), deutscher Motorradrennfahrer
 Robert Giggenbach (* 1954), deutscher Theaterregisseur, Theater-, Film- und Fernsehschauspieler
 Werner Giggenbach (1937–1997), deutscher Geochemiker, Geologe und Vulkanologe

Sonstiges:
 Giggenbach Ridge, ein nach Werner Giggenbach benannter Gebirgskamm auf der Ross-Insel in der Antarktis